Miejscowości w USA:
 Birch Run – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
Gminy w USA:
 Birch Run (ang. Birch Run Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw